Aénor de Châtellerault est duchesse d’Aquitaine, née vers 1103 à Châtellerault et décédée après mars 1130.

Elle est surtout connue pour être la mère d’Aliénor d'Aquitaine.

Elle est la fille d'Aimery ou ', vicomte de Châtellerault, et de son épouse Amauberge (ou Amalberge), dite Dangereuse de L'Isle Bouchard. Sa mère, Amauberge, fut la maîtresse de , duc d’Aquitaine jusqu'à sa mort en 1127. En 1121, Aénor épouse le fils de , .

Trois enfants naissent de l'union d'Aénor et de  : 
 Aliénor d'Aquitaine ;
 Pétronille d'Aquitaine ;
 Guillaume Aigret (mort à quatre ans).

Aénor de Châtellerault est inhumée à l'abbaye Saint-Vincent de Nieul-sur-l'Autise :  

(acte du roi  daté de 1141).

Ascendance du Père d'Aénor

Références 

Naissance en 1103
Naissance à Châtellerault
Décès en 1130
Duchesse d'Aquitaine